Literarischer Anzeiger ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Literarischer Anzeiger (Leipzig) (1796–1853), bei Brockhaus, Leipzig  
 Literarischer Anzeiger (Wien) (1819–1822), bei Mayer, Wien  
 Literarischer Anzeiger (Graz) (1897–1932, bis 1902 Literarischer Anzeiger für das katholische Österreich)